Alston puede referirse a:

Lugares:
 Alston (Georgia), localidad de Estados Unidos.
 Alston (Cumbria), localidad de Inglaterra.

Apellido de personajes:
 Arthur Hugh Garfit Alston, botánico británico.
 Rafer Alston, baloncestista estadounidense.
 Derrick Alston, baloncestista estadounidense.
 Charles Alston, pintor estadounidense.
 Charles Alston (botánico), médico y botánico escocés.

Nombre de personas:
 Alston Householder, matemático estadounidense.